Die Pan Pacific Open 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 10. bis 16. Dezember 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in der Präfektur Tokio